Ваимеа (, реже встречаются написания Ваймэа, Ваймея, Уэймея) — гавайские топонимы, дословный перевод с гавайского языка — «красная вода». Может означать:

Гавайские острова

Остров Кауаи 
 Ваимеа — крупная река на острове Кауаи.
 Каньон Ваимеа — крупный каньон на реке Ваимеа на острове Кауаи.
 Ваимеа — залив, образуемый рекой Ваимеа на острове Кауаи.
 Ваимеа — канал на острове Кауаи.
 Ваимеа — поселение в округе Кауаи.

Остров Гавайи 
 Ваимеа — посёлок Ваимеа на острове Гавайи.

Остров Оаху 
 Ваимеа — река на севере острова Оаху.
 Ваимеа — залив на севере острова Оаху.
 Ваимеа — долина на севере острова Оаху.

Новая Зеландия 
 Ваимеа (Ваймеа) — реки и равнины на островах Новая Зеландия.